Шлуглейт — еврейская фамилия.

 Шлуглейт, Дора (1898—?) — бельгийский экономикоисторик и политолог.
 Шлуглейт, Иегошуа Мойшович (Моисеевич) (1875—1914) — русский художник-пейзажист, живописец.
 Шлуглейт, Илья Миронович (1897—1954) — театральный администратор.
 Шлуглейт, Мориц Миронович (1883—1939) — театральный антрепренёр и администратор.

Также 
 Шлюглейт, Давид Абрамович (1899—1966) — советский кинооператор.